Псари може да се отнася за:

Полша 
 Псари, община, в Силезко войводство, в Бенджински окръг

 Псари, село във Великополско войводство, в Колски окръг, в Община Бабяк
 Псари, село във Великополско войводство, в Островски окръг, в Община Шерошевице
 Псари, село във Великополско войводство, в Турешки окръг, в Община Пшикона
 Псари, село в Долносилезко войводство, в Горовски окръг, в Община Йемелно
 Псари, махала в Долносилезко войводство, в Легнишки окръг, в Община Легницке Поле
 Псари, село в Долносилезко войводство, в Олавски окръг, в Община Олава
 Псари, село в Долносилезко войводство, в Тшебнишки окръг, в Община Мала Вишня
 Псари, част на селото в Западнопоморско войводство, в Швидвински окръг, в Община Швидвин
 Псари, село в Куявско-Поморско войводство, в Влоцлавешки окръг, в Община Ходеч
 Псари, село в Лодзко войводство, в Ловички окръг, в Община Беляви
 Псари, село в Лодзко войводство, в Опочненски окръг, в Община Славно
 Псари, село в Лодзко войводство, в Поддембишки окръг, в Община Даликов
 Псари, село в Лодзко войводство, в Скерневишки окръг, в Община Нови Кавенчин
 Псари, село в Малополско войводство, в Хшановски окръг, в Община Тшебиня
 Псари, село в Мазовско войводство, в Коженишки окръг, в Община Коженице
 Псари, село в Мазовско войводство, в Плоцки окръг, в Община Дробин
 Псари, село в Мазовско войводство, в Пултуски окръг, в Община Обрите
 Псари, село в Силезко войводство, в Бенджински окръг, в Община Псари
 Псари, село в Силезко войводство, в Люблинешки окръг, в Община Вожники
 Псари, село в Швентокшиско войводство, в Влошчовски окръг, в Община Сецемин

Вижте също 
 Велке Псари
 Витовске Псари
 Мале Псари
 Псари-Лехава
 Псари-Подлази
 Псари-Стара Веш
 Псари-Конти
 Полске Псари
 Стари Псари